José (Herve), een plaats in België
 Een voornaam, zie José

Zie ook 
 Tropische storm Jose (doorverwijspagina), meerdere tropische cyclonen (Tropische storm/orkaan) met de naam Jose